Мажаров — фамилия; имеет женскую форму Мажарова.
 Мажаров, Пётр (в монашестве Климент; ум. 1863) — архимандрит Русской православной церкви, магистр богословия.
 Мажаров, Пётр Иванович (род. 1938) — украинский политический деятель, бывший председатель Хмельницкого областного совета.
 Мажаров, Сергей Леонидович (1958—1994) — бизнесмен и кинопродюсер, первая жертва заказного убийства среди русских предпринимателей во Франции.